Шейн Янг (; ) — новозеландский боец смешанного стиля, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2012 года, известен прежде всего по участию в турнирах бойцовской организации UFC.

Биография 
Шейн Янг родился 7 июля 1993 года в городе Нейпир, Новая Зеландия. По происхождению является наполовину маори и наполовину европейцем.

Тренировался в Окленде в зале City Kickboxing вместе с такими известными бойцами как Исраэль Адесанья, Дэн Хукер, Кай Кара-Франс. Прежде чем начать зарабатывать в ММА, работал на стройке.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в сентябре 2012 года, выиграв у своего соперника техническим нокаутом в первом же раунде. Дрался в небольших промоушенах преимущественно на территории Новой Зеландии, Австралии и Китая — большинство поединков выигрывал, но случались и поражения. Так, в феврале 2015 года на турнире Xtreme Fighting Championship в Брисбене Янг решением большинства судей уступил достаточно известному австралийскому бойцу Дэмьену Брауну.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке 11 побед и только 3 поражения, Янг привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2017 году подписал с ней долгосрочный контракт. Дебютировал в октагоне UFC в ноябре, заменив на коротком уведомлении снятого с турнира перуанца Умберто Банденая в бою с австралийцем Александром Волкановски. Бой прошёл в промежуточном весе 150 фунтов и продлился все отведённые три раунда — в итоге судьи единогласным решением отдали победу Волкановски.

В июне 2018 года Янг выиграл техническим нокаутом у филиппинца Роландо Ди и заработал при этом бонус за лучший бой вечера. Несмотря на успешное выступление, впоследствии страдал от депрессии и достаточно долго не выходил в октагон.

В феврале 2019 года вернулся в ММА и по очкам победил американца Остина Арнетта.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|13-6
|Омар Моралес
|Единогласное решение
|UFC 260
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|13-5
|Людовит Клайн
|Нокаут (удар ногой в голову и удары руками)
|UFC 253
|
|align=center| 1
|align=center| 1:16
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|13-4
|Остин Арнетт
|Единогласное решение
|UFC 234
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center| 12-4
|Роландо Ди
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Cerrone vs. Edwards
|
|align=center| 2
|align=center| 4:40
|Сингапур
|
|-
|Поражение
|align=center| 11-4
|Александр Волкановски
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Werdum vs. Tybura
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Сидней, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center| 11-3
|Бо Ян
|Сдача (удушение)
|WLF: W.A.R.S. 13
|
|align=center| 1
|align=center| N/A
|Чжэнчжоу, Китай
|
|-
|Победа
|align=center| 10-3
|Цзэсянь Цзян
|Техническая сдача (удушение сзади)
|Glory of Heroes: Rise of Heroes 7
|
|align=center| 1
|align=center| 5:00
|Окленд, Новая Зеландия
|
|-
|Победа
|align=center| 9-3
|Сиитиа Лети
|Решение судей
|Brace 43
|
|align=center| 1
|align=center| 0:36
|Кентербери, Новая Зеландия
|
|-
|Победа
|align=center| 8-3
|Чженхон Лу
|TKO (удары руками)
|Elevation Power in Cage 4
|
|align=center| 1
|align=center| 3:29
|Чжэнчжоу, Китай
|
|-
|Победа
|align=center| 7-3
|Родолфу Маркис
|Раздельное решение
|Minotaur 3
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Парквилл, Австралия
|
|-
|Поражение
|align=center| 6-3
|Гуан Ван
|Единогласное решение
|Wu Lin Feng 2015: New Zealand vs. China
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Окленд, Новая Зеландия
|
|-
|Победа
|align=center| 6-2
|Люцай Цуи
|Сдача (удушение сзади)
|The Legend of Emei 3
|
|align=center| 1
|align=center| 2:34
|Цзянсу, Китай
|
|-
|Победа
|align=center| 5-2
|Джулиан Уоллас
|KO (удары руками)
|Xtreme Fighting Championship 24
|
|align=center| 1
|align=center| 1:16
|Брисбен, Австралия
|
|-
|Поражение
|align=center| 4-2
|Дэмьен Браун
|Решение большинства
|Xtreme Fighting Championship 23
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Брисбен, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center| 4-1
|Адриан Родригес
|TKO (удары)
|Xtreme Fighting Championship 22
|
|align=center| 3
|align=center| 3:32
|Брисбен, Австралия
|
|-
|Поражение
|align=center| 3-1
|Адриан Родригес
|Решение большинства
|Xtreme Fighting Championship 20
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Брисбен, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center| 3-0
|Хейден Уотт
|Решение большинства
|Shuriken MMA: Rise
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Окленд, Новая Зеландия
|
|-
|Победа
|align=center| 2-0
|Джирайя Фернандес
|TKO (удары руками)
|Capital Punishment 21
|
|align=center| 1
|align=center| 4:50
|Веллингтон, Новая Зеландия
|
|-
|Победа
|align=center| 1-0
|Рэй Карайтиана
|TKO (удары руками)
|ICNZ 18
|
|align=center| 1
|align=center| N/A
|Окленд, Новая Зеландия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Новой Зеландии